Canoe (en.: Kanu) steht für
 Canoe-Nunatak, Antarktika
 Canoe Point, Australien
 Canoe Poling Schifffahrtstechnik,
 „Blue Canoe“:  Cessna 310
 Canoe (Alabama), eine Ortschaft im Escambia County, Alabama

Siehe auch:
 Canoe Lake
 Canoe River 
 Canoe Township 
 CANoe
 Cano
 Alster-Canoe-Club
 Lurgan Canoe
 British Canoe Union
 International Canoe Federation
 European Canoe Association
 Chestnut Canoe Company
 Real Canoe NC 
 Wooden Canoe Heritage Association
 Canoe Meadows Wildlife Sanctuary